Юринец:
 Юринец, Владимир Александрович (1891—1937) — украинский и советский философ-марксист и литературовед.
 Юринец, Оксана Васильевна (род. 1978) — украинский политический деятель.